

Блу-Маунтен — місто, штат Арканзас
 Блу-Маунтен — місто, штат Міссісіпі